ТБЛ — многозначная аббревиатура:
 ТБЛ — «Тампа-Бэй Лайтнинг», хоккейный клуб, США
 ТБЛ — труба бурильная легкосплавная
 ТБЛ — Тим Бернерс-Ли

См. также 
 TBL — аббревиатура латиницей, «Концепция тройного критерия» ()